Just Right () — третий мини-альбом южнокорейского бой-бенда GOT7. Он был выпущен 13 июля 2015 года лейблом JYP Entertainment с заглавной песней «Just Right (딱 좋아)». Участники JB, Марк и Джексон участвовали в создании лирики, рэп партий, в общей сложности в 2 песнях.

Трек-лист

Чарты

Альбомный чарт

Сингл 
«Just Right»

Продажи

Примечания 

Мини-альбомы 2015 года
Мини-альбомы на корейском языке
Мини-альбомы Got7